Чон Ги Ён: 
 Чон Ги Ён (род. 1959) — южнокорейский боксёр.
 Чон Ги Ён (род. 1973) — южнокорейский дзюдоист.